Evans Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evans Hill (Maryland), im Anne Arundel County
 Evans Hill (Virginia), im Salem County